Il singolare femminile  del torneo di tennis Spring Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ljudmyla Kičenok che ha battuto in finale Dar'ja Gavrilova 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (secondo turno)
 Aleksandra Panova (semifinali)
 Ekaterina Ivanova (primo turno)
 Dar'ja Kustova (secondo turno)

 Julia Glushko (primo turno)
 Arina Rodionova (quarti di finale)
 Elena Bovina (primo turno)
 Anna-Giulia Remondina (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Spring Cup 2011